Osoby o tym nazwisku:
 Åke Lundeberg – szwedzki strzelec
 Christian Lundeberg – szwedzki przemysłowiec i polityk